Locust Valley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Locust Valley (Maryland)
 Locust Valley (New York)
 Locust Valley (Pennsylvania)